Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет 2002 года прошёл в три этапа с 6 сентября 2001 года по 3 марта 2002 года. За 7 путёвок на финальный турнир боролись 33 сборные. Впервые участвовала сборная Болгарии. В соревнованиях принимали участие футболистки, родившиеся после 1 января 1983 года.

Турнир проходил в три этапа. В первом раунде 15 сборных были разделены на 4 группы. В рамках мини-турниров победители групп и две лучшие вторые команды вышли во второй раунд, где к ним присоединились десять сборных с более высоким коэффициентом. По итогам второго раунда по две лучшие сборные из группы вышли в третий раунд, где к ним присоединились ещё восемь команд, имевших наивысший коэффициент. Четыре победителя третьего этапа и три лучшие сборные среди занявших вторые места вышли на финальный турнир, где присоединились к хозяевам чемпионата сборной Швеции.

Первый квалификационный раунд 
Сборные, занявшие первые места в группах, и две лучшие вторые команды выходят во второй раунд.

Хозяева групп выделены курсивом.

Группа 1 
 10-14 сентября 2001

 Шотландия 5:0 Беларусь
 Австрия 10:0 Греция
 Греция 0:6 Беларусь
 Австрия 1:2 Шотландия
 Греция 0:7 Шотландия
 Австрия 1:1 Беларусь

Группа 2 
 10-14 сентября 2001

 Грузия снялась

 Уэльс 1:0 Словения
 Эстония 2:6 Уэльс
 Эстония 0:0 Словения

Группа 3 
 11-15 сентября 2001

 Фарерские острова 0:1 Босния и Герцеговина
 Литва 0:2 Турция
 Фарерские острова 0:0 Литва
 Турция 1:1 Босния и Герцеговина
 Турция 1:0 Фарерские острова
 Босния и Герцеговина 3:2 Литва

Группа 4 
 6-10 сентября 2001

 Исландия 7:0 Болгария
 Венгрия 0:6 Израиль
 Исландия 3:0 Венгрия
 Болгария 0:2 Израиль
 Болгария 1:1 Венгрия
 Израиль 1:3 Исландия

Второй квалификационный раунд 
Две лучшие сборные из каждой группы выходят в третий раунд.

Группа 1 
 22-26 октября 2001

 Швейцария 2:1 Ирландия
 Украина 2:2 Шотландия
 Швейцария 3:0 Украина
 Шотландия 3:0 Ирландия
 Швейцария 4:0 Шотландия
 Украина 1:0 Ирландия

Группа 2 
 10-14 октября 2001

 Нидерланды 4:0 Словакия
 Польша 1:0 Уэльс
 Нидерланды 0:0 Польша
 Словакия 0:2 Уэльс
 Нидерланды 3:0 Уэльс
 Польша 1:0 Словакия

Группа 3 
 16-20 октября 2001

 Чехия 0:0 Югославия
 Израиль 5:0 Турция
 Чехия 2:0 Турция
 Югославия 1:1 Израиль
 Чехия 1:0 Израиль
 Югославия 6:0 Турция

Группа 4 
 11-15 октября 2001

 Исландия 6:0 Босния и Герцеговина
 Бельгия 4:1 Россия
 Россия 1:0 Босния и Герцеговина
 Бельгия 1:1 Исландия
 Босния и Герцеговина 0:11 Бельгия
 Исландия 1:1 Россия

Третий квалификационный раунд 
Победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места, выходят на финальный турнир.

Группа 1 
 16-20 ноября 2001

 Швейцария 5:1 Польша
 Италия 2:3 Франция
 Италия 1:2 Швейцария
 Франция 5:0 Польша
 Италия 0:0 Польша
 Франция 2:0 Швейцария

Группа 2 
 27 февраля — 3 марта 2002

 Германия 2:1 Финляндия
 Шотландия 0:1 Нидерланды
 Германия 4:1 Шотландия
 Финляндия 0:0 Нидерланды
 Германия 3:0 Нидерланды
 Финляндия 4:1 Шотландия

Группа 3 
 15-19 ноября 2001

 Дания 4:3 Англия
 Чехия 3:0 Исландия
 Дания 1:1 Чехия
 Англия 2:1 Исландия
 Дания 3:0 Исландия
 Англия 3:0 Чехия

Группа 4 
 17-21 февраля 2002

 Испания 2:2 Норвегия
 Бельгия 1:1 Югославия
 Норвегия 1:1 Бельгия
 Югославия 0:5 Испания
 Норвегия 2:0 Югославия
 Испания 2:1 Бельгия

Сравнение сборных, занявших вторые места

Примечания

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2001 год в женском футболе
2002 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет